Натуральне число 287
 287 рік до нашої ери
 287 рік нашої ери